Wz.67 () — общевойсковая стальная каска вооружённых сил Польши образца 1967 года.

История 

После окончания Второй мировой войны в польской армии использовались некоторое количество польских касок wz.31 и советские шлемы СШ-40.

В дальнейшем, было принято решение о создании единого стандартизованного образца армейской каски. Шлем wz.67 был официально принят на снабжение 21 апреля 1967 года и в дальнейшем заменил шлемы ранних образцов.

В 1994 году в вооружённых силах Польши появились первые кевларовые шлемы wz.93, во втором полугодии 2015 года замена в войсках стальных касок на шлемы из композитных материалов была завершена, однако в начале 2018 года министерство обороны Польши приняло решение отремонтировать 14 000 шт. касок обр. 1967 года для резервистов.

В дальнейшем, агентство военного имущества министерства обороны Польши начало распродажу складских запасов касок обр.1967 года.

Описание 
Каска массой 1400 грамм изготавливалась из стального листа толщиной 1,4 мм, окрашивалась масляной краской в тёмно-зелёный цвет и комплектовалась амортизирующим подшлемником и кожаным ремнём. В дальнейшем, к каске был разработан сетчатый чехол.

Страны-эксплуатанты 
 
  Египет

Примечания

Литература 
 Jacek Kijak. Hełmy Wojska Polskiego 1917—1991. Warszawa, Bellona, 1993. str. 142—147. ISBN 83-11-07997-8.
 Jacek Kijak. Hełmy Wojska Polskiego 1917—2000, Warsawa, Wydawnictwo Bellona, 2004. ISBN 83-11-09636-8.

Ссылки 
 фотография каски

Военные каски Польши
Индивидуальное снаряжение и обмундирование военнослужащих Польши